Ведерница — название населённых пунктов:

Россия 
 Ведерница — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ведерница — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Ведерница — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.